Зиновий Кузьмич Зоркий (? — , Артёмовск, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Сретенского окружного комитета ВКП(б) (1929—1930).

Биография 

Член РСДРП(б) с августа 1917 г.

В 1929—1930 гг. — ответственный секретарь Сретенского окружного комитета ВКП(б).

Был арестован, приговорен к высшей мере наказания за антисоветскую деятельность. 12 сентября 1938 г. расстрелян.

Источники 

 
 http://stalin.memo.ru/names/p144.htm 

Персоналии, чья дата рождения не установлена